Berenberg steht für:

Familien:
 Berenberg (Hanseatengeschlecht), deutsche Bankiers- und Hanseatenfamilie niederländischer Herkunft
 Berenberg-Gossler, deutsche Bankiers-, Hanseaten- und Adelsfamilie, siehe Gossler (Hanseatengeschlecht)
 Buol-Berenberg, Adelsgeschlecht aus Mühlingen

Unternehmen:
 Berenberg Bank, Hamburg
 Berenberg Verlag, Berlin

Berenberg ist der Name folgender Orte:
 Berenberg (Mühlingen), Weiler der Gemeinde Mühlingen in Baden-Württemberg

Berenberg ist der Familienname folgender Personen:
 Cornelius Freiherr von Berenberg-Gossler (1874–1953), deutscher Bankier
 Eberhard Berenberg (1776–1844), deutscher Drucker und Verleger
 Elisabeth Berenberg (1749–1822), deutsche Bankierin
 Hans Berenberg (1561–1626), niederländischer Kaufmann und Gründer der Berenberg Bank
 Hans-Joachim von Berenberg-Consbruch (* 1940), deutscher Bankier und Mäzen
 Heinrich von Berenberg (* 1950), deutscher Verleger, Übersetzer und Herausgeber
 Herbert von Berenberg-Goßler (1883–1918), deutscher Anatom

 John von Berenberg-Gossler (auch Johann von Berenberg-Gossler; 1866–1943), deutscher Bankier und Politiker
 Joseph Ignaz von Buol-Berenberg (1749–1817), Schweizer Adliger
 Maria Anna von Buol-Berenberg (1861–1943), Tiroler Schriftstellerin
 Rudolf Berenberg (1680–1746), deutscher Kaufmann, Präses der Hamburger Handelskammer und Hamburger Senator
 Rudolf von Buol-Berenberg (1842–1902), deutscher Politiker (Zentrum), MdR

Siehe auch:
 Beerenberg
 Bärenberg
 Berensberg
 Bernberg
 Berrenberg (Begriffsklärung)